Па́вел Дми́триевич Дурново́ ( — ) — гофмейстер. Автор дневника с записями о Пушкине, Гоголе, Глинке, Лермонтове и других писателях.

Биография 
Сын тайного советника Дмитрия Николаевича Дурново (1769—1834) от брака с Марией Никитичной Демидовой (1776—1847) родился  года . В 1820 году зачислен юнкером во 2-й пехотный (карабинерный) полк в Могилёвской губернии. С 1822 года — офицер лейб-гвардии Павловского полка; 12 января 1826 года отправлен в отставку, но в июле 1827 года вновь зачислен в Павловский полк в качестве адъютанта к генералу от инфантерии Ф. Ф. Довре.

Участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 годов. После гибели под Варной старшего брата Николая остался единственным наследником значительного состояния. По ходатайству матери был переведён в Санкт-Петербург, но вскоре, в декабре 1829 года, оставил военную службу и определился чиновником особых поручений при министре внутренних дел. В 1830 году — камер-юнкер.

В июне 1831 года женился на богатой невесте — дочери министра двора, генерал-фельдмаршала П. М. Волконского. В доме на Английской набережной Павел Дмитриевич располагался во втором этаже; в бельэтаже двенадцать комнат были отданы его супруге.

В 1835 году — камергер. В октябре 1836 года перешёл в Военное министерство; в 1841 году назначен исправляющим должность вице-директора провиантского департамента; в конце 1844 года перешёл в Государственный контроль — исправлял должность генерал-контролёра департамента морских отчётов.

Встречался с Пушкиным в придворных кругах и светском обществе: 23 января 1834 года — в Аничковом дворце, 26 августа 1836 года — у Е. И. Загряжской, 21 января 1837 года — на балу у Фикельмонов, 23 января 1837 года — у Воронцовых-Дашковых и 26 января 1837 года — у М. Г. Разумовской.

В своём дневнике он постоянно отмечает все повышения, все награды своим знакомым и обижается, когда его обходят; жалуется, что государь не любит его. В 1843—1844 годах находился в должности шталмейстера при великих княжнах Елизавете и Екатерине Михайловнах. В 1847 году произведён в действительные статские советники и не позже 1851 года был пожалован придворным званием «в должности гофмейстера». В 1856 году удостоен чина гофмейстера.

С 1857 года Павел Дмитриевич и Александра Петровна в основном находились за границей. Был самым крупным вятским землевладельцем: в 1861 году в Яранском уезде ему принадлежали 24 деревни и 2 села — Успенское и Великоречье с населением 2036 человек. После его смерти  года от нервического удара Главное выкупное управление утвердило пять выкупных договоров Павла Дурново «с временно обязанными ему крестьянами». Всего Павел Дурново имел восемь с лишним тысяч душ в Вятской, Нижегородской, Костромской, Калужской и Орловской губерниях.

 Орден Святого Владимира 3-й степени (1846).
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1849).
 Орден Святой Анны 1-й степени (1849).
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1855).

Семья 

Жена (с 3 июня 1831 года) — княжна Александра Петровна Волконская (1804—1859), дочь княгини Софьи Григорьевны и Петра Михайловича Волконских. В качестве фрейлины двора в мае 1829 года сопровождала императрицу на коронацию Николая I в Варшаве. По отзывам современников, Александра Петровна была женщиной в высшей степени умной и образованной, но подобно матери, была подвержена чудаковатостям и отличалась оригинальностью, часто шокируя свет своей манерой одеваться. С нею были дружны Гоголь и Жуковский, который писал о ней в 1827 году: Дети:
 Николай Павлович (26.10.1833—1835)
 Пётр Павлович (1835—1919), генерал от инфантерии, московский генерал-губернатор в 1905 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Афанасьева З. Из рода Демидовых // Тагильский рабочий. — 28.09.1989.
 

Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Обладатели звания «в должности шталмейстера»
Обладатели звания «в должности гофмейстера»
Действительные статские советники
Гофмейстеры (Российская империя)
Павел Дмитриевич
Д